Jméno a příjmení Jan Sýkora náleží těmto lidem:

 Jan Sýkora (atlet) – český atlet-běžec
 Jan Sýkora (automobilový závodník) – český jezdec rallye
 Jan Sýkora (dirigent) (1905–1983) – český dirigent a vedoucí Pěveckého sdružení Kopřivnice
 Jan Sýkora (československý fotbalista) – československý meziválečný fotbalista
 Jan Sýkora (fotbalista) – český fotbalista
 Jan Sýkora (herec) (1888–1948) – český herec
 Jan Sýkora (japanolog) – český japanolog a docent
 Jan Sýkora (odbojář) (1876–1942) – účastník prvního a druhého odboje, popraven nacisty